ISD ist die Abkürzung für:

 Ian Stuart Donaldson, Sänger der Gruppe Skrewdriver
 Immobilien Service Deutschland, ein Dienstleistungsunternehmen
 Industrieunion Donbass (russisch Industrialny sojus Donbassa), ukrainischer Stahlhersteller
 siehe auch: Radsportteam ISD Continental Team
 Initiative Schwarze Menschen in Deutschland
 Institute for Strategic Dialogue
 Internationaler Sozialdienst (ISD), deutsche Zweigstelle des 
 Internationaler Suchdienst

ISD